Bis 1792 gab es in Potštát / Tschechien (dt. Bodenstadt) neben einem Gerichtsbeamten (Stadtrichter, Vogt) und einem Stadtschreiber zwei Bürgermeister. Stadtoberhaupt war der 1. Bürgermeister, sein Stellvertreter der 2. Bürgermeister. Beide Bürgermeister befanden sich jeweils nur für ein Jahr im Amt, konnten aber im nächsten Jahr erneut das Amt besetzen.

Ab 1792 gab es in Potštát drei Bürgermeister: Einen als Stadtoberhaupt, einen für die Oberstadt und einen für die Unterstadt. Diese Rollenverteilung wurde später abgeändert.

Bürgermeister Potštát (1611–1914)

Bürgermeister Potštát (ab dem Ersten Weltkrieg) 
 1911–1915: Karl Röder (Kaufmann, 1915 Einrückung zum Wehrdienst)
 1915–1916: Eduard Röder führte als stellvertretender Bürgermeister die Amtsgeschäfte
 1916–1918/19: Ferdinand Bannert und Josef Juranek († 29. September 1925) führten als Gemeinderäte die Amtsgeschäfte
 1919, 1923 im Amt bestätigt: Johann Schwarz (Landwirt)
 1932: Emil Mück (Lehrer)

Quellen 

Potstat
Potštát
Burgermeister Potstat